Mokry Bór (Pommeren), een plaats in het Poolse district Wejherowski, woiwodschap Pommeren
 Mokry Bór (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse district Kielecki, woiwodschap Święty Krzyż